Віламар — власна назва.

Топоніми

Вілламар — муніципалітет.

Віламар (Португалія) — парафія.